Кузнечиха — деревня в Ярославском районе Ярославской области России. 

В рамках организации местного самоуправления является административным центром Кузнечихинского сельского поселения; в рамках административно-территориального устройства включается в Кузнечихинский сельский округ.

География 
Расположена в нескольких километрах к северу от Ярославля.

История 
В XIX веке к деревне Кузнечиха примыкало село Михайловское. В селе было две церкви: летняя во имя Корсунской Божией Матери построена в 1756 году на средства поручика Михаила Петровича Бахметьева и зимняя во имя Илии Пророка, построенная в 1770 году на средства полковника Василия Стефановича Змеёва.

В конце XIX — начале XX века деревня Кузнечиха и село Михайловское входили в состав Сереновской волости Ярославского уезда Ярославской губернии. В 1883 году в Кузнечихи было 16 дворов, в Михайловском — 27 дворов и 111 жителей.

С 1929 года село Михайловское являлось центром Михайловского сельсовета Ярославского района, с 1954 года село Михайловское слилось деревней Кузнечиха, которая стала центром Кузнечихинского сельсовета, с 2005 года — центр Кузнечихинского сельского поселения.

Население 

По состоянию на 1989 год в деревне проживало 2790 человек.

Инфраструктура 
Администрация поселения (улица Центральная, дом 40), почтамт, школа, детский сад №15 «Алёнушка»,детский сад №20 «Кузнечик»

Дом культуры деревни Кузнечиха.

Достопримечательности 
Памятник кузнеческому прошлому.
памятник воинам.

В деревне расположены действующая Церкви Илии Пророка (1770) и недействующая церковь Корсунской иконы Божией Матери (1756).

Транспорт 
Проходит автотрасса М-8.

Примечания 

Населённые пункты Ярославского района (Ярославская область)